Tappeh-ye Gorg kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tappeh Ganjī, ort, Lorestan, 
 Tappeh-ye Gorg (kulle i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar